

Etymologie 
Manolo et Majo (féminin : Manola, Maja) sont des dérivations espagnoles du prénom .

Patronyme 
  (1946-), acteur espagnol ;   
 Ippolita Di Majo (1972-), scénariste italienne ;   
 Joan Majó i Cruzate (1939-), homme politique espagnol.

Titres 

 Majo, une série de tableaux de Francisco de Goya.
Patronyme hispanique